Kastelnovo ima više značenja:
 Kastelnovo (Parma)
 Kastelnovo (Vičenca)